PC 10 – computer della Commodore
 PC-10 – auto da corsa della Penske